Venuše má více významů:

 Venuše (jméno) – ženské jméno
 Venuše (mytologie) – římská bohyně lásky
 Venuše (planeta) – druhá nejbližší planeta vzhledem ke Slunci v naší sluneční soustavě
 Venuše (figurka) – pravěká umělecké díla, jež byla pravděpodobně symboly plodnosti, jako například Věstonická venuše
 Venuše Mélská – řecká mramorová socha
 Venuše z Hohle Fels – soška z mamutího klu, nejstarší zpodobnění člověka
 Venuše nosí XXL – divadelní hra
 Venuše Urbinská – obraz ženského aktu od Tiziana
 Venuše (film) – film režiséra Rogera Michella z roku 2006
 Venuše (jezero) - jezero a odkaliště u Braňan

Externí odkazy